Il distretto di Xicheng (cinese semplificato: 西城区; cinese tradizionale: 西城區; mandarino pinyin: Xīchéng Qū) è un distretto di Pechino. Ha una superficie di 50,70 km² e una popolazione di 1.243.000 abitanti al 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Xicheng